Кубок Шпенглера 1963 — 37-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1963 року.

Результати 
27.12.1961  «Давос» —  «Клагенфурт АК» — 4:9 (1:4, 1:1, 2:4)
27.12.1961  Крефельд —  Спартак Прага — 4:10 (1:4, 2:3, 1:3)

28.12.1961  Крефельд —  «Клагенфурт АК» — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
28.12.1961  «Давос» —  Тімро — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

29.12.1961  Крефельд —  Тімро — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
29.12.1961  «Клагенфурт АК» —  Спартак Прага — 4:4 (2:0, 1:2, 1:2)

30.12.1961  «Клагенфурт АК» —  Тімро — 5:6 (1:3, 3:2, 1:1)
30.12.1961  «Давос» —  Спартак Прага — 0:13 (0:7, 0:1, 0:5)

31.12.1961  Спартак Прага —  Тімро — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
31.12.1961  «Давос» —  Крефельд — 11:1 (5:1, 3:0, 3:0)

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Людек Букач (Спарта Прага) 10 (5+5)

Примітки

Посилання 
 hockeyarchives  
 «Кубок Шпенглера 1963»  
 «Кубок Шпенглера 1963»  

1963
1963 у хокеї з шайбою